Kotys (altgriechisch Κότυς) ist der Name folgender Personen:

griechische Mythologie:
 Kotys (Sohn des Manes), Sohn des Manes in Lydien
 Kotys (Dolione), Dolione, wurde von den Argonauten getötet

Thraker:
 Kotys I., Odrysenkönig, Sohn des Seuthes, 363–360 v. Chr.
 Kotys II., Thrakerkönig, Sohn des Rhaizdos, 276 v. Chr.
 Kotys III., Odrysenkönig, Sohn des Seuthes, um 170 v. Chr.
 Kotys IV., Fürst der Asten in Bizye, im 100–88 v. Chr.
 Kotys V., König der Asten und Odrysen, Sohn des Sadalas I., 58–45 v. Chr.
 Kotys (Sohn des Sadalas II.), König der Asten und Odrysen, Sohn des Sadalas II., 28–22 v. Chr.
 Kotys (Sapäer), Vater des Rhaskuporis
 Kotys VI., König der Sapäer, Sohn des Rhaskuporis, 42–31 v. Chr.
 Kotys VII., König der Sapäer, Sohn des Rhoimetalkes I., 12–18
 Kotys (König von Kleinarmenien), König von Kleinarmenien, Sohn des Kotys VIII., 38
 Kotys (Priester), thrakischer Priester

Bosporaner:
 Tiberius Iulius Kotys I., bosporanischer König, Sohn des Aspurgos, 45-71
 Tiberius Iulius Kotys II., bosporanischer König, Sohn des Sauromates, 124-133
 Tiberius Iulius Kotys III., bosporanischer König, Sohn des Rheskuporis III., 228-233

Kotys ist der Familienname folgender Personen:
 Ryszard Kotys (1932–2021), polnischer Schauspieler